Le mot guardian peut désigner, dans différents domaines :

Cinéma 
 The Guardian (1990), film d'horreur américain ;
 Guardian de John Terlesky (2001) ;
 The Guardian (2006) titre original du film américain Coast Guards.
 Guardians, film russe sorti en 2017.

Comics 
 Guardian, un super-héros de Marvel Comics ;
 Guardian, un super-héros de DC Comics.

Jeu de rôle 
 Guardian, le personnage final de la série Ultima.

Jeu de cartes 
  Guardians, un jeu de cartes créé par Keith Parkinson et Luke Peterschmidt et édité par FPG en .

Jeux vidéo 
 Guardian (1986) est un jeu vidéo développé par Toaplan ;
 Guardian (1994) est un jeu vidéo développé par Acid Software ;
 Guardians (1995) est un jeu vidéo de  édité par Banpresto.

Musique 
 Guardian est un groupe de metal chrétien américain.

Presse 
 The Guardian, un quotidien d’information britannique ;
 The Guardian, un quotidien d’information nigérian ;
 The Guardian, un quotidien d’information prince-édouardien ;

Télévision 
 The Guardian (Le Protecteur) est une série télévisée américaine diffusée entre 2001 et 2004.

Entreprise 
 Guardian Industries, troisième fabricant mondiale de vitrages automobile.
 Guardian, fabricant de yachts.

Militaire 
 Grumman AF Guardian, avion de lutte anti-sous-marine américain des années 1950 ;
 , le nom porté par plusieurs navires de la marine américaine ;

Sport 
 Guardians de Cleveland, club de la ligue majeure de baseball.

Homonymie de titre